Embrace – brytyjska grupa muzyczna
 Embrace – amerykańska grupa muzyczna
 Embrace – album Armina van Buurena
 Embrace – album zespołu Embrace
 Embrace – album muzyczny grupy Voyage
 Embrace – album zespołu Fragma